Suzanne Morisset (1984. április 2.– ) kanadai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása
Játékvezetésből 1997-ben La Prairierben vizsgázott. A CS La Prairie által üzemeltetett bajnokságban kezdte szolgálatát. A Canada Soccer Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével lett országos játékvezető. 2008-tól a CIS női labdarúgó-bajnokság asszisztense. 2012-től a W-League asszisztense. A W-League az Egyesült Államokban és Kanadában a legmagasabb szintű női labdarúgó bajnokság. A nemzeti női labdarúgó bajnokságban kiemelkedően foglalkoztatott partbíró. A 2013-as Canada Games Women’s Soccer labdarúgó-bajnokság döntőjének egyik partbírója. Asszisztensként 2 kupadöntőn tevékenykedett.

A Kanadai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2008-tól tartja nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt és a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-világbajnokság, Olimpiai játékok), valamint klubmérkőzésen partbíróként tevékenykedett.

2010-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2012-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztensként vette igénybe. 2010-ben csak 4. (tartalék) asszisztensként/bíróként volt jelen. 

A 2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB Carol Anne Chenard állandó partbírójaként alkalmazta.

A 2015-ös labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Források 

Kanadai labdarúgó-játékvezetők
1984-ben született személyek
Élő személyek